Eickels ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus van Eickels (* 1963), deutscher Historiker
 Konrad Eickels (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Matthias Eickels (* 1887; † 1942), Eisenbahner, Katholik und Gegner des Nationalsozialismus